Pseudoacrodictys är ett släkte av svampar. Pseudoacrodictys ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoacrodictys